Ásgeirsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Ásgeir et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ásgeir Ásgeirsson (1894–1972), homme d'État islandais ;
 Einar Þorsteinn Ásgeirsson (1942–2015), architecte islandais ;
 Jónas Ásgeirsson (1907–1992), sauteur à ski islandais ;
 Sturla Ásgeirsson (né en 1980), joueur islandais de handball.

Notes et références